Dannebrog kan syfta på:

 Dannebrog – danska namnet på Danmarks flagga, se Dannebrogen
 Dannebrog (hjulångare) – en dansk hjulångare
 Dannebrog (tidning) – en tidigare dansk tidning 1892–1910
 Dannebrog (1850) – ett linjeskepp i danska Kungliga flottan
 Dannebrogorden – en dansk riddarorden instiftad 1671
 Kungaskeppet Dannebrogen

Geografi

Antarktis 

 Dannebrog (ö),

USA 

 Dannebrog, Nebraska – ort, Nebraska, Howard County,